In 1921/22 werd het achttiende Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De drie reeksen uit het voorgaande seizoen werden verenigd tot één reeks van tien clubs.

Essener TB 1900, dat de naam gewijzigd had in ETB Schwarz-Weiß 1900 Essen werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. In een groepsfase met zes clubs werd de club vierde.

Gauliga

Kreisliga

Ruhr-Emscher

Hellweg

Externe link
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1921/22